Род в грамматике — категория, представляющая распределение слов и форм по классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием. Вместе с именными классами категория рода образует разновидность согласовательных классов. Род характеризует различные части речи, являясь для них словоизменительной категорией. Исключение составляют существительные, для которых род — классифицирующая категория, и местоимения 3-го лица единственного числа, для которых род — анафорическая категория.

Категория рода — характерная черта грамматического строя индоевропейских, семитских, дравидийских и северокавказских языков. В синтетических языках категория рода тесно связана с категорией одушевлённости — неодушевлённости и образует с ней единую категорию согласовательных классов. По мере усиления аналитизма функция различения рода переходит от флексии к артиклю, и при утрате родовых противопоставлений в именах род переходит в скрытую категорию, как это произошло, например, в английском языке. В английском языке только местоимения являются грамматическим средством выражения рода.

В славянских языках категория рода усложнилась. Так, например, в польском языке в классе слов мужского рода единственного числа выделяются формы по признаку одушевлённости — неодушевлённости: stół/stoły «стол»/«столы» (именительный падеж единственного и множественного числа), stół/stoły (винительный падеж единственного и множественного числа) — ptak/ptaki «птица»/«птицы» (именительный падеж единственного и множественного числа), ptaka/ptaki (винительный падеж единственного и множественного числа); среди группы одушевлённых слов множественного числа выделяются личный (так называемый лично-мужской род) и неличный подклассы: ptaki «птицы» (именительный падеж множественного числа), ptaki (винительный падеж множественного числа) — chłopi «крестьяне» (именительный падеж множественного числа), chłopów (винительный падеж множественного числа).

В русском языке выделяют следующие виды грамматического рода:
 мужской: стол; белый; один; он; пел;
 женский: книга; белая; одна; она; пела;
 средний: поле; белое; одно; оно; пело;
 общий (только у одушевленных имён существительных): бедный сирота / бедная сирота (двоякая модель согласования).

Большинство языков мира не имеют рода, например, современные армянский, японский, китайский, финно-угорские, тюркские, монгольские и т. д. В турецком, финском, эстонском и венгерском языках даже местоимения, относящиеся к людям, не несут родовых различий, то есть нет отдельных местоимений для «он» и «она».

Примечания

См. также 
 Именной класс
 Гендерная лингвистика

 
Грамматические категории глагола
Грамматические категории имени